new – instrukcja w programowaniu obiektowym
 New – album Paula McCartneya